Ungarn er en af de 14 nationer som deltog i de første moderne olympiske lege under Sommer-OL 1896 i Athen. De har siden deltaget i alle efterfølgende sommerlege, undtaget Sommer-OL 1920 i Antwerpen, da de blev udelukkede på grund af sin rolle under første verdenskrig, og Sommer-OL 1984 i Los Angeles som de boykottede. Ungarn har deltaget i samtlige vinterlege.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Ungarns OL-statistik  på Sports-reference.com

Ungarn ved sommer-OL
Ungarn ved vinter-OL
OL